Hagemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich-Wilhelm Hagemeyer (* 1947), deutscher Autor, siehe Richard Hayer
 Hans Hagemeyer (1899–1993), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, Beauftragter für Schrifttumsfragen in der Zeit des Nationalsozialismus
 Maria Johanna Hagemeyer (1896–1991), erste deutsche Richterin
 Thomas Pablo Hagemeyer (* 1970), deutscher Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Autor

Hagemeyer steht zudem für:
 Hagemeyer (Unternehmen), niederländisches Unternehmen

Siehe auch:
 Hagemeier
 Hagemeijer
 Hagenmeyer
 Hagmayr
 Hagmeier